Жіночий турнір з бадмінтону в одиночному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходив з 28 липня по 4 серпня на Вемблі Арені. В турнірі взяли участь 46 спортсменок із 42 країн.

Призери

Формат змагань 
Змагання розпочинались із попереднього етапу: спортсменки розподілялись на групи і грали кожна з кожною у своїй групі. 16 переможниць груп проходили у плей-оф, де й визначали медалісток.

Кваліфікація  

Після кваліфікаційного відбору список учасниць мав такий вигляд (рожевий колір рядка означає зняття зі змагань): 

Більше одного участника виступали від Китаю (3 спортсменки), Тайвані (2 спортсменки) та Південної Кореї (2 спортсменки).

Результати

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Група M

Група N

Група O

Група P

Фінальні етапи

Примітки

Джерела 
 Змагання з бадмінтону на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні